Il singolare dell'Estoril Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Nalbandian era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nikolaj Davydenko ha battuto in finale 6–4, 6–3 Agustín Calleri.

Teste di serie

  Jiří Novák (primo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Fernando González (quarti di finale)

  Tommy Robredo (semifinali)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Maks Mirny (semifinali)
  Jarkko Nieminen (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2003
ATP Tour 2003